Švab ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Šváb (1932–2014), tschechoslowakischer Radrennfahrer und Eisspeedwayfahrer
 Gašper Švab (* 1986), slowenischer Radrennfahrer
 Luka Švab (* 1991), slowenischer Naturbahnrodler
 Miha Švab (* 1984), slowenischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Sváb